Trigoniaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Trigoniaceae ingår i ordningen malpigiaordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trigoniaceae 34 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Trigoniaceae